Canada
 Cloverdale città della Columbia Britannica

 Stati Uniti d'America
 Cloverdale – città della Contea di Sonoma, California
 Cloverdale – città della Contea di Putnam, Indiana
 Cloverdale – census-designated place della contea di Adams, Mississippi
 Cloverdale – villaggio della Contea di Putnam, Ohio
 Cloverdale – census-designated place della Contea di Tillamook, Oregon
 Cloverdale – census-designated place della Contea di Botetourt, Virginia